Dora Ratjen (1918-2008), athlète allemand ;
 Karl Gustaf Ratjen (1919-2010), chef d'entreprise allemand.